Dakoro peut désigner :

Toponymie 
 Dakoro, un département de la région de Maradi au Niger 
 Dakoro, la ville chef-lieu de ce département.
 Dakoro, un département et une commune rurale de la province du Léraba et la région des Cascades au Burkina Faso.
 Dakoro, le village chef-lieu de ce département.

Homonymie de toponyme